Шуттарна:

 Шуттарна I — царь Митанни (конец XVI века до н. э.).
 Шуттарна II — царь Митанни, правил приблизительно в 1400 — 1375 годах до н. э.
 Шуттарна III — царь Митанни (середина XIV века до н. э.).